IPI ist eine Abkürzung für:
 Flughafen Ipiales in Kolumbien (IATA-Code)
 Iran-Pakistan-Indien-Pipeline
 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  oder Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, siehe Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
 Interested Parties Information
 International Press Institute
 International Prognostic Index
 International Protein Index
 Internet Protocol Infrastructure, siehe DVB-IPI
 Interferometric Particle Imaging, laseroptische Messtechnik
 Inter Processor Interrupt
 International Payment Instruction
 Institut für Produktprüfung und Industrietoxikologie

Ipi bezeichnet:
 Ipi (Vorsteher der Torwache), altägyptischer Beamter unter Amenemhet II.
 Ipi (Wesir), altägyptischer Beamter am Beginn der 12. Dynastie
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Island Plastics

i. p. i. bezeichnet:
 in partibus infidelium (im Gebiet der Ungläubigen), ehemalige Bezeichnung für eine Titularbischof

IPI